Финал Кубка Испании по футболу 2005/2006 состоялся 12 апреля 2006 года. «Эспаньол» разгромил «Сарагосу» со счётом 4:1 и стал обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на as.com

2006
Испания
Матчи ФК «Эспаньол»
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
События 12 апреля
Апрель 2006 года
Спорт в Испании в 2006 году
Спортивные соревнования в Мадриде